Bahnhof Walldorf steht für:
* Bahnhof Walldorf (Baden) an der Bahnstrecke Mannheim–Basel
 Bahnhof Walldorf (Hessen)
 Bahnhof Walldorf (Werra)

Siehe auch:
 Bahnhof Wiesloch-Walldorf
 Straßenbahn Walldorf